Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Ruhpolding były piątymi w sezonie 2016/2017 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane był w dniach 11–15 stycznia. Rywalizacja odbywała się kolejno w sztafecie, sprincie i biegu pościgowym.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sztafeta mężczyzn

Sztafeta kobiet

Sprint mężczyzn

Sprint kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Klasyfikacje po zawodach w Ruhpolding

Bibliografia 
 

Ruhpolding
2017 w Niemczech
Biathlon w Niemczech
Sport w Bawarii
Zawody sportowe w Niemczech